World Wide Fund for Nature
Opportunity Fund
Closed-end fund
Music Fund
Indie Fund
Alaska Permanent Fund
Desambiguação